Ксения Юрьевна Шамина (родилась 24 февраля 1986 года) — российская хоккеистка на траве и тренер по хоккею на траве. Мастер спорта России, выступала на позиции нападающей. Ныне — тренер детских и юношеских команд в ХК «Бутово» с Дмитрием Шаминым.

Биография 
Выступала за команды «Марьино» и «ЦСП-Крылатское» (Динамо ЦОП-Москомспорт), сборную Санкт-Петербурга. Шестикратная чемпионка России по хоккею на траве (выиграла один из титулов в 2015 году). В составе женской сборной России выступала в отборочном турнире к Олимпиаде-2008 года и на чемпионате Европы 2009 года.

Как тренер руководила командой «Бутовские витязи» в 2013 году на фестивале «Олимпийские надежды Подмосковья» (5-е место) и командой «Бутово» в 2015 году на турнире по индорхоккею «Юные динамовцы Подмосковья» (9-е место). С 2009 года работает в московской школе № 2006 тренером по хоккею на траве. Окончила Московский городской педагогический университет.

Примечания 

Тренеры по хоккею на траве России
Хоккеистки на траве России
Игроки женской сборной России по хоккею на траве
Игроки КХТ «Динамо-ЦОП Москомспорт»
Игроки КХТ «Марьино-ЦСП»
Выпускники Московского городского педагогического университета